Maison médicale Jeanne-Garnier
 Jeanne Louise Garnier (1912-2005), joueuse de basket-ball et athlète française